Any zero: l'any 0, que als calendaris apareix però no va existir.
 Zero: El primer nombre natural que no té signe ni quantitat. Expressa el buit o l'absència de coses.